

Personnalités 

  (1807-1864), actrice suédoise ;
 Josefina Deland (1814-1890), écrivaine et féministe suédoise ;
 Louis Deland (1772-1823), danseur, chanteur et chorégraphe suédois.
 Margaret Deland (1857-1945), écrivaine américaine ;
 Monique Deland (née en 1958), écrivaine québécoise.

Lieux 

 DeLand, ville en Floride, aux États-Unis.